Saint-Sébastien steht für:
 Sebastian (Heiliger) (frz.)

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sébastien (Creuse), Département Creuse
 Saint-Sébastien (Isère), Département Isère
 Saint-Sébastien-d’Aigrefeuille, Département Gard
 Saint-Sébastien-de-Morsent, Département Eure
 Saint-Sébastien-de-Raids, Département Manche
 Saint-Sébastien-sur-Loire, Département Loire-Atlantique
 Préaux-Saint-Sébastien, Département Calvados

Gemeinden in der Provinz Québec, Kanada:
 Saint-Sébastien (Le Granit), Gemeinde
 Saint-Sébastien (Le Haut-Richelieu), Kirchengemeinde

Siehe auch:
 Sankt Sebastian
 Sebastianskirche
 Sebastianskloster